Бе́льський / Бє́льський (; ) — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Бельська / Бєльська.

Відомі носії 

 Бельський (Більський) Іван (1380—1446) — князь Більський, титулярний князь Київський (1420—1435 рр.) та Новгородський (1445—1446) із династії Гедиміновичів, син Київського князя Володимира Ольгердовича. Засновник князівського роду Більських (Бельських).
 Бєльський Іван Харитонович — живописець-постімпресіоніст.
 Бельський Йоахим (1540—1599) — син Марціна Бельського, опрацював матеріали батька і довів історію Польщі до 1598.
 Бельський Йосип Олександрович (1903—1966) — партійний діяч БРСР, Голова Верховної Ради Білоруської РСР (1949—1955), Герой Радянського Союзу (1944).
 Бельський Костянтин Францович (1924—1977) — новатор сільськогосподарського виробництва, Герой Соціалістичної Праці.
 Бельський Марцін (1494—1575) — польський письменник та історіограф, автор низки поетичних і прозових творів, військовик.
 Бельський Тихін Володимирович (1913—2000) — радянський військовик, генерал-майор (1954).
 Бєльський Вячеслав Іванович (4 травня 1954) — народний депутат України 2-го скликання (1994—1998), був обраний у Василівському виборчому округу № 189 (Запорізька область).
 Бєльський Лев Миколайович (справжнє ім'я — Абрам Михайлович Левін; 1889—1941) — діяч радянських спецслужб.
 Бєльський Мартін (; *1494— †18 грудня 1575) — польський письменник та історіограф, автор низки поетичних і прозових творів, військовик.
 Бєльський Михайло Гаврилович (1922—1994) — український радянський діяч, живописець, секретар правління Спілки художників України, голова правління Художнього фонду Української РСР. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання. Народний художник Української РСР (з 1978).
 Бєльський Семен Федорович (також Більський; *? — † ?) — князь, Представник князівського роду Більських (Бельських). московський думний боярин.
 Бєльський Станіслав Олексійович (нар. 1976) — український російськомовний поет, перекладач.
 Бєльський Степан Володимирович (1866—1943) — український науковець, геолог, топограф, краєзнавець, педагог.
 Бєльський Федір Іванович (2-а половина XV ст. — † початок XVI ст.) — один з керівників боротьби української шляхти проти польсько-литовського панування в останній чверті XV століття.
 Бєльський Яків Мойсейович (1897—1937) — радянський письменник і журналіст, художник-карикатурист, діяч радянських спецслужб.

Жінки 
 Бельська Ірина Миколаївна — український астроном, на честь якої названий астероїд 8786 Belskaya.
 Бельська Людмила Василівна — українська співачка оперети, Народна артистка України (2014).
 Скуратова-Бельська Марія Григоріївна — російська цариця 1598—1605, дружина Бориса Годунова, донька Малюти Скуратова.
 Бєльська Єлизавета Володимирівна (нар. 1987) — український мистецтвознавець, куратор, менеджер культури.
 Івона Бєльська () (нар. 1952) — польська актриса театру, кіно і телебачення.
 Бєльська Олександра Іванівна (1889—1971) — українська майстриня вишивки; працювала з 1912 у Києві.
 Ольга Бельська (Сорокалєтова) (1922—1996) — польська актриса українського походження.

Інше 
 Бєльський державний університет

Див. також 
 Бельські — польські шляхетські родини різних гербів.
 Більський
 8786 Бельська (8786 Belskaya) — астероїд головного поясу, відкритий 2 вересня 1978 року.